Pilten steht für:

 Pilten (Nunatak), Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika
 deutscher Name der lettischen Stadt Piltene